Artur Olech (1940-2010), boxeur polonais
Czesław Olech (1931-), mathématicien polonais
Janusz Olech (1965-), escrimeur polonais